Ноаяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон
 Ноаяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Коррез
 Ноаяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн
 Ноаяк () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Жиронда